Дом Хакмана — одно из названий домов в Выборге:
 Дом Хакмана — «дворец» Хакмана;
 Дом Хакмана — доходный дом Хакмана.